Distretto di Andabamba – distretto del Perù nella regione di Cajamarca
Disttetto di Andabamba – distretto del Perù nella regione di Huancavelica